Manhattan Stories steht für:

 Manhattan Stories (Album), Jazzalbum von Charles Lloyd (2014)
 Manhattan Stories, deutscher Titel von Person to Person, US-amerikanischer Film von Dustin Guy Defa (2017)